Nathan Ganz (né le  à Épinal, en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière avec les Gamyo Épinal dans la Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En championnat 

|-
|2008-2009 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus ||22 ||1 ||1 ||2 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus ||23 ||1 ||0 ||1 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus ||26 ||1 ||0 ||1 ||22 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 || Gamyo Épinal II || Division 3 ||10 ||6 ||10 ||16 ||14 ||2 || 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || Gamyo Épinal II || Division 3 ||12 ||10 ||19 ||29 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 	 	 	 	 	 	 
|-
|2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus ||12 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2015-2016 || Gamyo Épinal II || Division 3 ||13 ||12 ||9 ||21 ||86 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Gamyo Épinal II || Division 3 ||14 ||8 ||15 ||23 ||28 ||7 ||10 ||8 ||18 ||20
|-
|2017-2018 || Gamyo Épinal II || Division 3 ||12 ||13 ||15 ||28 ||6 || 4 || 2 || 5 || 7 || 12
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal  || Ligue Magnus ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| Épinal Hockey Club || Division 3 || 8 || 12 || 21 || 33 || 24 || 9 || 19 || 11 || 30 || 10
|-
| 2019-2020|| Épinal Hockey Club || Division 2 || 17 || 15 || 11 || 26 || 43 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021|| Épinal Hockey Club || Division 1 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Épinal Hockey Club || Division 1 || 25 || 5 || 8 || 13 || 82 || 5 || 0 || 3 || 3 || 20

En Coupe de France 

|-
| 2009-2010 || Gamyo Épinal || Coupe de France || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Gamyo Épinal || Coupe de France || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Gamyo Épinal || Coupe de France || 6 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Coupe de France || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en mai 1991
Naissance à Épinal
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace